Rilly-sur-Aisne, municipi al departament de les Ardenes (regió de Gran Est, França)
 Rilly-sur-Loire, municipi al departament de Loir i Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Rilly-la-Montagne, municipi al departament del Marne (Gran Est)
 Rilly-Sainte-Syre, municipi al departament d'Aube (Gran Est)
 Rilly-sur-Vienne, municipi al departament d'Indre i Loira (Centre – Vall del Loira)